Birmingham City FC – de mannenvoetbalploeg uit Birmingham
 Birmingham City LFC – de vrouwenvoetbalploeg uit Birmingham